Hylemia — рід двокрилих комах з родини мух-квіткарок (Anthomyiidae). Містить близько 30 видів.

Види 
 H. agrestis (Robineau-Desvoidy, 1830)
 H. alcathoe (Walker, 1849)
 H. autumnalis (Robineau-Desvoidy, 1830)
 H. brevistyla Suwa, 2002
 H. bruneipalpis Fan, 1982
 H. detracta (Walker, 1853)
 H. facilis (Meigen, 1838)
 H. femoralis (Stein, 1915)
 H. flavicruralis Suwa, 1989
 H. flavipennis (Robineau-Desvoidy, 1830)
 H. genurfa (Villeneuve, 1911)
 H. kuntzei (Ringdahl, 1934)
 H. latevittata (Stein, 1908)
 H. longirostris Suwa, 1989
 H. meigeni (Schnabl, 1911)
 H. neglecta (Karl, 1943)
 H. nigrimana (Meigen, 1826)
 H. nigripes (Robineau-Desvoidy, 1830)
 H. partita (Meigen, 1826)
 H. probata (Walker, 1861)
 H. probilis Ackland, 1967
 H. rufa (Meigen, 1838)
 H. seideli (Hering, 1925)
 H. stackelbergi (Ringdahl, 1934)
 H. subcilicrura (Séguy, 1937)
 H. supraorbitalis Fan, 1982
 H. takagii Suwa, 1977
 H. urbica Wulp, 1896
 H. vagans (Panzer, 1798)
 H. variata (Fallén, 1823)

Посилання 
 

Мухи-квіткарки
Роди двокрилих